«Риголе́тто» () — трёхактная опера Джузеппе Верди на либретто Франческо-Мария Пьяве по драме Виктора Гюго «Король забавляется» (театр Ла Фениче, Венеция, 1851). Её экранизации:
 «» — фильм-опера Кармине Галлоне с Тито Гобби в главной роли (Италия, 1946).
 «Риголетто» — фильм-опера Жан-Пьера Поннеля с Лучано Паваротти в главной роли (ФРГ, 1982).
 «Риголетто» — фильм-опера Виктора Окунцова с Юрием Мазурком в главной роли (СССР, 1987).